Bogdan Khitrovo
Nikolaï Khitrovo
Vassili Khitrovo